Kon Tum (provincie), een provincie van Vietnam
 Kon Tum (stad), de hoofdplaats van deze provincie